Indian Ocean steht für:

 CSCL Indian Ocean, Containerschiff, siehe CSCL-Globe-Typ #Havarie der CSCL Indian Ocean im Februar 2016 auf der Elbe
 Indian Ocean Drive, Küstenstraße in Western Australia

Siehe auch:
 Indischer Ozean